Była sobie dziewczyna – autobiograficzna książka Lynn Barber
 Była sobie dziewczyna – brytyjski film z 2009, ekranizacja książki